

Geografia 
 Baie-du-Febvre – comune nella provincia del Québec in Canada

Persone 
 Lucien Febvre – storico francese
 Romain Febvre – pilota motociclistico francese